La Mata (Panama), een plaats in de Panamese provincie Veraguas
 La Mata (Toledo), een gemeente in de Spaanse provincie Toledo
 La Mata de Ledesma, een gemeente in de Spaanse provincie Salamanca
 La Mata de los Olmos, een gemeente in de Spaanse provincie Teruel
 La Mata de Morella, een gemeente in de Spaanse provincie Castellón